Orquesta del Desierto - desertrockband uit de Palm Desert Scene
 Orquesta Del Desierto (album) - debuutalbum van bovenstaande band